Валерий Крюков:
 Крюков, Валерий Александрович — российский политический деятель. Депутат Государственной Думы третьего созыва (1999—2003)
 Крюков, Валерий Анатольевич (род. 1954) — российский экономист, член-корреспондент Российской академии наук.